Ina (Bargoezin), een zijrivier van de Bargoezin in Rusland
 Ina (Fukushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukushima
 Ina (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
 Ina (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Ina (Nagano), een stad in de Japanse prefectuur Nagano
 Ina (Saitama), een gemeente in de Japanse prefectuur Saitama
 Ina (rivier), een rivier in Polen
 Ina (voornaam), een meisjesnaam

INA kan verwijzen naar:
 Idiopathische neuralgische amyotrofie
 Indian National Army
 Indonesië (IOC landcode: INA)
 INA (bedrijf), Kroatische Oliemaatschappij
 Institut national de l'audiovisuel

Iňa kan verwijzen naar:
Iňa gemeente in Slowakije